Leningrad, bývalé jméno dnešního Petrohradu, může mít také tyto další významy:

 Leningradská oblast – oblast na severozápadě evropské části Ruska
 Třída Leningrad – třída šesti torpédoborců sovětského námořnictva
 Leningrad (1933) – sovětský torpédoborec třídy Leningrad
 Leningrad (vrtulníkový křižník) – vrtulníkový křižník projektu 1123 sovětského námořnictva
 Leningrad (hudební skupina) – rocková skupina z Petrohradu, představitel ruského ska-rocku
 Leningradská symfonie – Šostakovičova Symfonie č. 7
 Leningrad 1 a 2 – klony počítače Sinclair ZX Spectrum